Maßstab (von spätmittelhochdeutsch mazstab) steht für:
 Abbildungsmaßstab in einem optischen Gerät
 Lineal, Gerät zum Messen oder Abtragen von Längen
 Maßstab (Kartografie), Abbildungsverkleinerung
 Maßstab (Verhältnis), Größenverhältnis einer Darstellung zur Realität
 Maßstabsebene, Betrachtungsgröße in der Geographie
 Maßstabsleiste, Kennzeichnung oder Skala am Rand einer Karte oder eines Planes
 Normal, präziser Vergleichsgegenstand zur Kalibrierung in der Messtechnik
 Richtlinie, allgemein akzeptierte Anweisung
 Soziale Norm, moralischer oder sittlicher Anspruch
 Standard, Regel oder Norm

Siehe auch:

 Maßstäbe der Modelleisenbahn
 maßstäbe, Wissenschaftsmagazin der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt